Straight Is the Way – film del 1921 diretto da Robert G. Vignola
Straight Is the Way – film del 1934 diretto da Paul Sloane